Ковали () — село,
Ковалевский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324882601. Население по переписи 2001 года составляло 781 человек.

Является административным центром Ковалевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Барилово и
Мелюшки.

Географическое положение 
Село Ковали находится на левом берегу реки Хорол,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Мелюшки,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Новоаврамовка,
на противоположном берегу — село Стайки.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Около села в урочище Старицкого встречаются обломки неолитической керамики и микролитический кремень.
Михайловская церковь известна 1752 года
 В 1781 году село принадлежит к Хорольской сотне Миргородского полка.
Имеется на карте 1812 года

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 «Ковали», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания